Por Addison pode estar à procura de:
 Addison (Alabama)
 Addison (Illinois)
 Addison (Michigan)
 Addison (Nova Iorque)
 Addison (Pensilvânia)
 Addison (Texas)
 Doença de Addison

Desambiguação